Åmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Åmyrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (4,23 ha)
Åmyrtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn